Его́р Гера́симов:
 Герасимов, Егор Алексеевич (род. 1992) — белорусский теннисист.
 Герасимов, Егор Иванович (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.